6E bzw. 6e steht für:
 Ka 6E, letzte Baureihe des Segelflugzeugs Schleicher Ka 6
 IndiGo Airlines (IATA-Code), indische Fluggesellschaft
 Cat 6e, durch EN50288 definierter Kabeltyp, siehe Twisted-Pair-Kabel #Kategorie 6/6a/6e

Siehe auch:
 E6

6E